Briou peut désigner :

 Briou, commune française de Loir-et-Cher dans la région Centre.
 La rivière Briou, qui coule dans la Charente-Maritime, affluent de l'Antenne.

Homonymie de toponyme